

Geografia

Germania 
 Schwarzenburg – ex comune ora frazione di Heideblick, comune nel circondario di Dahme-Spreewald (Brandeburgo)

Svizzera 
 Schwarzenburg – comune nella regione di Berna-Altipiano svizzero (Canton Berna)
 Distretto di Schwarzenburg – ex distretto con capoluogo Wahlern di Schwarzenburg

Persone 
 Federico I di Schwarzenburg (1075 circa-5 ottobre 1131) – arcivescovo tedesco

Pagine correlate 
 Schwarzenberg – pagina di disambiguazione